Guillouard peut désigner :
 Catherine Guillouard (1965-), haut fonctionnaire et dirigeante d'entreprise française ;
 Louis Guillouard (1845-1925), avocat et professeur de droit français.